Bat může znamenat:

 bat, bath – synonymum pro éfa (izraelská jednotky objemu)
Bat (bohyně) – egyptská kraví bohyně podobná Hathor.

Letectví 
 Baynes Bat – britský experimentální letoun
 McDonnell XP-67 Bat – prototyp amerického stíhacího letounu
 ASM-N-2 Bat – americká řízená puma

Zkratky 
Kombinace písmen B, A a T může mít více významů:

 .BAT – přípona dávkového souboru pro systém DOS, OS/2 a Microsoft Windows
 Best Available Techniques – nejlepší dostupné techniky 
 British Antartic Territory – Britské antarktické území
 British American Tobacco – britská nadnárodní korporace